Empédocles
Empédocles (vulcão)
6152 Empedocles
Camponotus empedocles — espécie de inseto

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos